Nentershausen kan syfta på:

Geografi

Tyskland
Nentershausen, Hessen – en kommun i Landkreis Hersfeld-Rotenburg i Hessen
Nentershausen, Westerwald – en administrativ enhet i distriktet Westerwaldkreis